Zoom (от ):

В технике
 Zoom-объектив — объектив с возможностью приближения.
 Zoom-эффект — фотографический эффект на zoom-объективе.
 Zoom — сервис для проведения видеоконференций.
 Zoom Video Communications — компания-разработчик сервиса Zoom
 Zoom Player — мультимедийный проигрыватель для Windows.
 Zoom — серия цифровых портативных рекордеров.
В искусстве
 Zoom — альбом британской группы Electric Light Orchestra.
 ZOOM ZOOM ZOOM — альбом российской группы «Аквариум».
Другое
 Zoom Airways — грузовая авиакомпания Бангладеш.